Buszkowo bezeichnet Orte in Polen:
 Buszkowo (Skulsk) (dt. Buszkowo), ein Dorf der Gmina Skulsk im Powiat Koniński der Woiwodschaft Großpolen
 Buszkowo (Koronowo) (Buschkowo), ein Dorf der Gmina Koronowo im Powiat Bydgoski der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Buszkowo (Łabiszyn) (Buschkau), ein Dorf der Gmina Łabiszyn im Powiat Żniński der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Buszkowo (Büschkensee), ein Weiler der Gmina Debrzno im Powiat Człuchowski der Woiwodschaft Pommern